Taiko, instrumento musical
7775 Taiko, asteroide
Taiko Hirabayashi, escritora japonesa

Desambiguação